Стеријино () је насеље у Србији у општини Ада у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 186 становника (према попису из 2002. било је 234 становника).

Демографија 
У насељу Стеријино живи 204 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 44,8 година (43,4 код мушкараца и 46,2 код жена). У насељу има 102 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,29.

Ово насеље је великим делом насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Ада, на којој се налазе два насеља, Ада и Стеријино.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Ади
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији